Мартін Прохазка (,  3 березня 1972, Слани) — колишній чеський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Чехії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1990 року.

1991 року був обраний на драфті НХЛ під 135-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Дукла» (Їглава), «Торонто Мейпл-Ліфс», «Атланта Трешерс», «Всетін», «Вітковіце», АІК, «Авангард» (Омськ), «Хімік» (Воскресенськ) та «Кладно».

У складі юніорської збірної Чехословаччини став бронзовим призером чемпіонату Європи 1990. На молодіжному рівні виступав за молодіжну збірну Чехословаччини, двічі вигравав бронзові медалі 1990 та 1991. Виступав за національну збірну Чехії в складі якої став чотириразовим чемпіоном світу та олімпійським чемпіоном (1998).

Статистика

Посилання 
 
 

Чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Призери зимових Олімпійських ігор 1998
Чеські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Дукли» (Їглава)
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Всетіна»
Хокеїсти «Вітковиць»
Хокеїсти АІКа
Хокеїсти «Авангарда» (Омськ)
Хокеїсти «Хіміка» (Воскресенськ)
Хокеїсти «Кладно»
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»